La course Paris-Madrid peut désigner :

 la course aérienne Paris-Madrid (1911), organisée en 1911.
 la course automobile Paris-Madrid (1903), organisée en 1903.